Акбар Имани (, 21 марта 1992) — иранский футболист, полузащитник, выступающий за иранский клуб «Трактор» и сборную Ирана.

Клубная карьера 
Акбар Имани — воспитанник иранского клуба «Сепахан». 20 мая 2011 года он дебютировал в иранской Про-лиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Сайпы».

В середине 2013 года Имани перешёл в другой исфаханский клуб «Зоб Ахан». 7 ноября 2014 года он забил свой первый гол в Про-лиге, отметившись в гостевой игре с «Малаваном».

Летом 2015 года Имани стал игроком «Фулада», а с начала 2017 года выступает за «Падиде».

Карьера в сборной 
5 октября 2017 года Акбар Имани дебютировал в составе сборной Ирана в домашнем товарищеском матче против команды Того, выйдя на замену на 77-й минуте.

Статистика

Достижения 
«Сепахан»
 Чемпион Ирана (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Ирана: 2012/13

«Зоб Ахан»
 Обладатель Кубка Ирана: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на worldfootball.net 

Футболисты Ирана
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Падиде»
Игроки сборной Ирана по футболу